Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Tennis Masters Roma) van 2001 vond plaats van 14 tot en met 20 mei 2001 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 58e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2001. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis bereikte de halve finale. Daarin 
werd zij uitge­scha­keld door Amélie Mauresmo.

Het veertiende reekshoofd, Jelena Dokić uit Joegoslavië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Dokić wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 178.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was als zesde geplaatst – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde van kwalificante Emmanuelle Gagliardi.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vijfde geplaatste Argentijnse koppel Paola Suárez en Patricia Tarabini in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zimbabwaanse Black één.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Magüi Serna uit Spanje – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Caroline Vis en Nicole Arendt (VS) vormden het vierde reekshoofd – ook zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rome 2001
Rome